Ordet fiskerne har flere specialiseringer:
 fiskerne - flertal af fisker - primærbetydning.
 Fiskerne (roman) - kollektivroman fra 1928 skrevet af Hans Kirk.
 Fiskerne (tv-serie) - filmatisering som tv-serie på Danmarks Radio i 1977.
 Fiskerne (syngespil) - skrevet af Johannes Ewald og er et syngespil, der indeholder Kong Christian-sangen.